LRMP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 555 амінокислот, а молекулярна маса — 62 122.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, запліднення, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки